Surreal – singolo di Ayumi Hamasaki del 2000, dall'album Duty
 Surreal – album degli Xystus del 2007
 Surreal – album degli Incognito del 2012